L'aïmag de Bulgan (en ) est une des 21 provinces de Mongolie. Elle est située au nord du pays. Sa capitale est Bulgan.

Districts

Voir aussi 
 Mine de Tavt

Province en Mongolie